Hohmannhof steht für

 Hohmannhof (Leipzig), historischer Hof in Leipzig
 Am Hohmannhof, historischer Straßenzug in Hannover, Stadtteil Wettbergen